Foolproof, filme com Ryan Reynolds traduzido no Brasil como Jogo de Risco
 Runner Runner, filme com  Justin Timberlake e Ben Affleck, exibido em Portugal como Jogo de Risco

Desambiguações de artes